Vanneau peut faire référence :
 au Vanneau, le mollusque bivalve du genre Aequipecten, Aequipecten opercularis (anciennement Chlamys opercularis), également appelé peigne operculé ou pétoncle blanc ;
 aux Vanneaux, les oiseaux du genre Vanellus ;
 au Vanneau-Irleau, une commune française située dans les Deux-Sèvres.

Homonymie en zoologie